Surprise, een verrassend cadeau
 Surprise (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Surprise (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Surprise (Better Than Ezra album), een album van Better Than Ezra
 Surprise (Better Than Ezra album heruitgave), een album van Better Than Ezra

 Surpris!, alternatieve titel van Tigre dans une tempête tropicale, een schilderij van Henri Rousseau uit 1891